Георге Мурешан (рум. Gheorghe Mureșan, нар. 14 лютого 1971, Трітеній-де-Жос) — румунський професіональний баскетболіст.
 Лучіан Мурешан (рум. Lucian Mureşan; нар. 23 травня 1931(19310523), Фіріза, Румунія) — румунський кардинал.